Беффруа городов Бельгии и Франции — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, объединяющий 56 колоколен Бельгии и северо-востока Франции.

На исторической территории Фландрии и Брабанта высокая ажурная колокольня (фр. беффруа, голл. белфорт) традиционно служила центром городской жизни и символом городской вольности (самоуправления). Под охраной ЮНЕСКО находятся 33 таких памятника в Бельгии (севернее Мааса) и 23 на севере Франции. Кроме того, башня Брюссельской ратуши, не вошедшая в этот памятник Всемирного наследия, охраняется ЮНЕСКО в составе ансамбля Гран-плас.

В нижеследующем перечне номера соответствуют указанным в списке ЮНЕСКО ID 943/943bis.

Бельгия

Фландрия

Антверпен

Западная Фландрия

Восточная Фландрия

Фламандский Брабант

Лимбург

Валлония

Эно

Намюр

Франция

Нор — Па-де-Кале

Нор

Па-де-Кале

Пикардия

Сомма

Примечания 

 
Списки зданий и сооружений Бельгии
Списки зданий и сооружений Франции